«Drinking from the Bottle» — песня британского музыканта и продюсера Кельвина Харриса с его третьего альбома 18 Months, записанная при участии британского рэпера Тайни Темпа. Релиз состоялся 27 января 2013 года, и композиция смогла достичь пятого места в UK Singles Chart.

Видеоклип 
Официальный видеоклип появился на канале Харриса в YouTube 21 декабря 2012 года.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Синглы 2013 года
Песни Кельвина Харриса
Синглы Тайни Темпа
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни, написанные Кельвином Харрисом